Nossa Senhora da Conceição (Alandroal), een plaats in de Portugese gemeente Alandroal
 Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo), een plaats in de Portugese gemeente Angra do Heroísmo
 Nossa Senhora da Conceição (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real